Avinyonet ist Namensbestandteil von zwei Orten in Katalonien

 Avinyonet de Puigventós
 Avinyonet del Penedès